Reinsdorf ist der Name folgender

Gemeinden:
 Reinsdorf (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Reinsdorf (Thüringen), Gemeinde im Kyffhäuserkreis, Thüringen

Ortsteile:
 Reinsdorf (Bad Lauchstädt), Ortsteil von Bad Lauchstädt, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Reinsdorf (Greiz), Ortsteil der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Reinsdorf (Helmstedt), Ortsteil der Stadt Helmstedt, Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Reinsdorf (Landsberg), Stadtteil von Landsberg, Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Reinsdorf (Lutherstadt Wittenberg), Ortsteil von Lutherstadt Wittenberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Reinsdorf (Moßbach), Ortsteil von Moßbach in Thüringen
 Reinsdorf (Nebra), Ortsteil der Stadt Nebra (Unstrut), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Reinsdorf (Niederer Fläming), Ortsteil der Gemeinde Niederer Fläming, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Reinsdorf (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Reinsdorf (Schaumburg), Ortsteil der Gemeinde Apelern, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Reinsdorf (Südliches Anhalt), Ortsteil von Görzig in der Stadt Südliches Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Reinsdorf (Waldheim), Ortsteil der Stadt Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Reinsdorf ist der Familienname folgender Personen:
 August Reinsdorf (1849–1885), deutscher Attentäter
 Horst Reinsdorf (* 1947) deutscher Maler

Siehe auch:
 Reindorf (Begriffsklärung)